Die Uruguayische Unsterbliche (engl. Uruguayan Immortal) ist eine spektakuläre Schachpartie. Sie wurde bei der Uruguayischen Meisterschaft 1943 in Montevideo zwischen B. Molinari und Luis Roux Cabral, der 1948 und 1970 Uruguayischer Meister wurde, ausgetragen. Die Partie ist für die brillante Kombination von Cabral berühmt.

Nach seinem 33. Zug hatte Cabral zwei Türme weniger und drei seiner Figuren waren bedroht, aber Molinari konnte das Matt nicht mehr verhindern.

Fred Reinfeld kommentierte die Partie in der Zeitschrift The Chess Correspondent. Seine abschließende Anmerkung war: „Eine Partie, die für die Unsterblichkeit bestimmt ist.“

Partie 

Molinari – Cabral Eröffnung: Halbslawische Verteidigung, Meraner System (ECO D48)

1. d4 Sf6 2. Sf3 d5 3. c4 c6 4. Sc3 Sbd7 5. e3 e6 6. Ld3 dxc4 7. Lxc4 b5 8. Ld3 a6 9. 0–0 c5 10. b3 Lb7 11. De2 Db6 12. Td1 Le7 13. a4 b4 14. Sb1 Tc8 15. Sbd2 cxd4 16. Sc4 Da7 17. Sxd4 0–0 18. Ld2 a5 19. Sb5 Da8 20. Sbd6 Lxg2 21. Sxc8 Txc8 22. Te1 Lf3 23. Df1 Dd5 24. e4 Txc4 25. bxc4 Dh5 26. Lf4 Sg4 27. Le2 Sde5 28. h3 Lc5 29. Lg3 Sxf2 30. Lxf2 Dg5+ 31. Kh2 Df4+ 32. Lg3 Lg1+ 33. Dxg1 Sg4+ 0:1

Siehe auch 
 Peruanische Unsterbliche
 Polnische Unsterbliche

Weblinks 
 Uruguayische Unsterbliche auf chessgames.com

Einzelnachweise 

Schachpartie
Schach (Uruguay)
!
Sport (Montevideo)
Schach 1943